362 км — остановочный пункт Северной железной дороги, находится в лесной зоне недалеко от посёлков Горки и Конино, в Костромской области. Назван по расстоянию от Ярославского вокзала. Станция находится на перегоне Каримово — Космынино, ближайшая остановка к Москве о. п. 360 км, к Костроме — Каримово (до обеих 2.2 км). Открыта при электрификации ж/д до Костромы.

Платформа низкая, не оборудована турникетами, касс нет. Оплата проезда осуществляется непосредственно в самом электропоезде. Полностью состав электрички на платформе не помещается (приблизительно 2 вагона), но двери открываются во всех вагонах.

Расстояние до Ярославля — 87 километров, до Костромы — 14. До Ярославля ходит 3 электрички в день (время в пути 2 ч. 20 мин.), до Костромы — 4 электрички (20 минут). Остановка экспрессов на платформе не осуществляется. Платформа пользуется спросом в дачный период.

См. также 
 362 км — платформа в Тамбовской области ()

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Костромской области